Mont Sinaí, muntanya d'Egipte
 Península del Sinaí, regió d'Egipte
 Sinaí del nord, governació d'Egipte
 Sinaí del sud, governació d'Egipte

 guerra del Sinaí